Serie A i fotboll 1949/1950 vanns av Juventus FC.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1949 i Italien
1950 i Italien
Fotbollssäsongen 1949/1950
1949/1950